Terts (van het Latijnse tertius, "derde") kan verwijzen naar:
 Terts (muziek), een interval in de muziek
 Terts (gebedsstonde), een kerkelijk getijde